Kührer ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Kührer-Wielach (* 1982), österreichischer Historiker
 Julia Kührer (1990–2006), österreichisches Mordopfer, siehe Kriminalfall Julia Kührer